een verkorte vorm van slow motion
 SloMo, een liedje van de Spaanse zangeres Chanel Terrero